AGM-129 ACM () — высокоточная стратегическая крылатая ракета класса «воздух — поверхность», разработана фирмой General Dynamics в США. Работы по программе ACM (Advanced Cruise Missile) были начаты в 1983 году. Целью программы было создание стратегической высокоточной крылатой ракеты малой заметности, позволяющей уничтожать цели без захода самолёта-носителя в зону ПВО противника.

Снижение заметности AGM-129A в радиолокационном (и ИК) диапазонах обеспечивается конфигурацией ракеты: формой и обводами головной части, геометрией рулевых поверхностей, утопленными воздухозаборниками и плоскими выходными соплами, а также применением в конструкции радиопоглощающих материалов.

В 1993 году ракета поступила на вооружение американских стратегических бомбардировщиков B-52H (12 КР).

С 2007 года ракеты сняты с вооружения и более 200 уже отправлено на хранение (см. также Инцидент с ядерными боезарядами в ВВС США (2007)).

24 апреля 2012 на авиабазе Tinker завершено уничтожение последней AGM-129A.

Тактико-технические характеристики 
 Длина: 6,35 м
 Диаметр фюзеляжа: 0,705 м
 Размах крыла: 3,10 м
 Стартовая масса: 1 680 кг
 Боевая часть: ядерная 
 Масса БЧ: 123 кг
 Мощность БЧ: переменная, 50-150 кт
 Число двигателей: 1
 Двигатель: ТРВД Williams International F112-WR-100
 Тяга двигателя: 3,25 кН
 Максимальная скорость на высоте: М<1 (800 км/ч)
 Максимальная дальность: 3700 км
 Точность (КВО): 30-90 м
 Эффективная площадь рассеяния: 0,01 м²

Задействованные структуры 
Разработкой и производством ракет занимались следующие частные подрядчики:
 Генеральный подрядчик — General Dynamics, Convair Division, Сан-Диего, Калифорния;
 Ассоциированный подрядчик — McDonnell Douglas, Тайтусвилл, Флорида.

Закупки

См. также 
 Х-55
 Х-101

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Военная продукция General Dynamics
Военная продукция McDonnell Douglas
Военная продукция Raytheon
Летательные аппараты с крылом обратной стреловидности
Ракеты «воздух-поверхность»
Крылатые ракеты США